Kernig ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Dieter Kernig (1927–2019), deutscher Politikwissenschaftler
 Wladimir Michailowitsch Kernig (1840–1917), russischer Mediziner

Siehe auch:
 Kernig-Zeichen